Zdzisław Sikorski – polski polityk
 Zdzisław Sikorski – polski chemik